Grandview kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Grandview, Manitoba, ort,

USA 

 Grandview, Illinois, ort, Sangamon County, 
 Grandview, Indiana, ort, Spencer County, 
 Grandview, Missouri, ort, Jackson County, 
 Grandview, Ohio, ort, Hamilton County, 
 Grandview, Texas, ort, Johnson County, 
 Grandview, Iowa, ort, Louisa County, 
 Grandview, Washington, ort, Yakima County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar